Церакви () — село в Марнеульском муниципалитете Грузии, в ущелье реки Шулавери, на севере хребта Локи, в 45 км от города Марнеули. Недалеко от села находится Цераквский монастырь. В окрестностях села находится также крепость Диди Мзигули.

В 2014 году проживали 	140 человек, большинство грузины.

Примечания 

Населённые пункты Марнеульского муниципалитета